Михаил Ляпунов:
 Ляпунов, Михаил Васильевич (1820—1868) — русский астроном.
 Ляпунов, Михаил Николаевич (1848—1909) — русский государственный и военный деятель, участник Русско-японской войны.